

Anno 
 231 o 231 a.C.

Codici 
 231 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Vesqueville, nelle Ardenne, in Belgio

Matematica 
 231 – numero